Хавьер (, ) — поселок и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Занимает площадь 46,7 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

В поселке находится замок Хавьер, в котором родился католический святой Франциск Ксаверий. 
В честь святого Франциска Ксаверия каждый год с 4 до 12 марта (дня канонизации святого) проводится , девятидневное массовое паломничество к замку Хавьер .

См. также 

Ксавье — имя, происходящее от названия поселка и замка Хавьер.

Население

Примечания

Ссылки 
 V centenario del nacimiento de San Francisco Javier
 Castillo de Javier

Муниципалитеты Наварры